Paal Frisvold ist der Name folgender Personen:

* Paal Frisvold (Offizier) (1908–1997), norwegischer Offizier
 Paal Frisvold (Fechter) (* 1962), norwegischer Fechter und politischer Aktivist